Алеви́зос () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Анастасиос Алевизос (1914—1985, более известный как Тасос) — видный греческий гравёр XX века.
 Алевизос, Джон (1919—2005) — американский девелопер, преподаватель и спортивный функционер.